Cette liste des vidéos YouTube les plus détestées contient les 50 vidéos avec le plus de pouces rouges de la plate-forme, d'après YouTube.  

En 2010, YouTube a mis en place un bouton « J'aime ce contenu » (pouces vers le haut) et « Je n'aime pas ce contenu » (pouces vers le bas) en dessous des vidéos, dans le cadre d'une transformation majeure du site. 

Depuis mi-novembre 2021, YouTube ne rend plus public les pouces vers le bas. Les données datent donc d'avant mi-novembre 2021, et ne seront plus actualisés. 

Cette fonctionnalité remplace le précédent système de notation à cinq étoiles  qui s'est révélé inefficace en raison du peu de notes sélectionnées entre deux et quatre étoiles. Sur les 50 vidéos de cette liste, 6 apparaissent également dans la liste des vidéos YouTube les plus vues et 4 apparaissent dans la liste des vidéos YouTube les plus appréciées. Le nombre de pouces rouges n'indique pas la véritable impopularité des vidéos, qui est mieux représentée par le pourcentage de pouces rouges, également fourni dans le tableau ci-dessous. Par exemple, Despacito, Baby Shark Dance et Gangnam Style apparaissent tous sur cette liste, mais également dans la liste des vidéos YouTube les plus appréciées, ayant réuni un nombre monumental de commentaires au total.  

En , c'est "Cocomelon-Nursery Rhymes" qui a eu le plus de vidéos listées dans le top 50 (cinq références), tandis que YouTube en a trois et Justin Bieber, Miley Cyrus et RiceGum en ont deux chacun. Le , YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind  était devenue la vidéo la plus détestée sur la plate-forme de partage de vidéos avec 18 millions de pouces rouges , dépassant rapidement le clip de la chanson Baby de Justin Bieber, qui est entrée dans le Livre Guinness des records comme vidéo la plus détestée sur YouTube et sur Internet. 

En , Baby, qui comptait alors 1,17 million de pouces rouges, a été dépassée par la vidéo Friday de Rebecca Black, affichant plus de 1,2 million de pouces rouges. Friday a amassé plus de trois millions de pouces rouges avant le retrait de la vidéo en . La vidéo a été republiée trois mois plus tard et n'a pas été retirée depuis. Le  YouTube Rewind 2018 comptait 5 millions de pouces rouges de plus que Baby de Justin Bieber ; le 16 novembre 2020 la vidéo   obtient plus de 18,55 millions de pouces rouges, ce qui la laissa toujours comme étant la vidéo la plus détestée sur YouTube et notamment en premier place du top 20 des vidéos les plus détestées de tous les temps sur YouTube  . 

La mesure des pouces rouges sur YouTube a représenté un intérêt académique et politique. À la suite de sa réception négative immédiate, la publicité « Strong » de la campagne présidentielle de 2012 de Rick Perry a recueilli plus de 600 000 pouces rouges en cinq jours. Ce phénomène a été vu par Mike Barthel de The Village Voice comme une raison de ne pas juger le divertissement et la politique selon le même standard de publicité en ligne ; il a estimé que la seule fois où les gens se soucieront davantage de la politique que du divertissement, c'est lorsqu'il y aura une menace claire et immédiate pour leur bien-être. 

Alors que les clips musicaux constituaient la majorité des vidéos les plus détestées sur YouTube, la bande-annonce du film Ghostbusters de 2016 est devenue la bande-annonce de film la plus détestée du site, avec plus d'un million de pouces rouges. Certains commentateurs ont vu ce rejet comme un effort concerté pour enfouir le film dans l'obscurité. Après la bande-annonce de film la plus détestée, l'année 2016 a aussi révélé la bande-annonce de jeu vidéo la plus détestée, Call of Duty: Infinite Warfare, qui s'élève à plus de trois millions de pouces rouges. Cette dernière est devenue la deuxième vidéo la plus détestée de YouTube dans les deux semaines suivant sa sortie. PewDiePie, star de YouTube soit le deuxième youtubeur le plus populaire du monde, qui comptabilise 102 millions d'abonnés en 2019, fait parvenir l'une de ses vidéos dans le top 10 en demandant à sa propre audience de laisser des pouces rouges sur sa vidéo.

Top vidéos 
Cette liste incomplète est régulièrement mise à jour pour inclure de nouvelles informations.

Le tableau suivant liste les 50 vidéos les plus détestées sur YouTube, avec chaque total arrondi à la dizaine de milliers de pouces rouges, ainsi que le créateur, le taux de pouces rouges et la date de publication sur YouTube.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des vidéos les plus visionnées sur YouTube
 Liste des chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés
 Liste des vidéos YouTube les plus aimées

Liste en rapport avec YouTube
Pages avec des traductions non relues